

Patronymie 
 Adolf Metzner (1910-1978), athlète allemand spécialiste du sprint ;
 Franz Metzner (1870-1919), sculpteur autrichien ;
 Karl-Heinz Metzner (1923-1994), footballeur international allemand ;
 Olivier Metzner (1949-2013), avocat français ;
 Ralph Metzner (1936–2019), scientifique et écrivain américain ;
  (1940-), peintre portugais.

Voir aussi 
 Metze
 Mette
 Metzen